Max Friedländer eller Max Friedlaender kan syfta på bland andra:

* Max Friedlaender (1852–1934), tysk musikolog
 Max Friedländer (1829–1872), österrikisk journalist
 Max Jakob Friedländer (1867–1958), tysk konsthistoriker